Els azhdarcoïdeus (Azhdarchoidea) és un grup extint de pterosaures dins del subordre Pterodactyloidea que va existir entre el Juràssic superior i el Cretaci superior.

Classificació 

Azhdarchoidea va rebre una definició filogenètica per David Unwin el 2003. Unwin va definir el grup com l'avantpassat comú més recent de Quetzalcoatlus i Tapejara, i tots els seus descendents.

Hi ha hagut diverses visions de competència sobre les relacions azhdarchoïdeus. El primer, presentat per Felipe Pinheiro et al. (2011), considerava que els tapejarids eren un clade monofilètic que inclou talassodròmids i chaoyangoptèrids. La segona, trobada per Naish & Martill (2006) i Lu et al. (2008), considerava que els «tapejàrids tradicionals» eren un grau parafilètic d'azhdàrquids primitius, amb els «veritables tapejàrids» els més basals, i els talassodròmids i els chaoyangoptèrids successivament estan més estretament relacionats amb els azhdàrquids.

Tots els azhdarchoïdeus que formen part del clade format per Quetzalcoatlus i Tupuxuara s'inclouen al grup Neoazhdarchia («nous azhàrquids») definit per Unwin (2003). El 2003, Unwin també va definir el clade Tapejaroidea, que el va definir com a avantpassat comú més recent, i tots els descendents de Tapejara, Quetzalcoatlus i Dsungaripterus.

Hi ha teories competents sobre la filogènia dels azhdarchoïdeus. A continuació, es mostra un cladograma que mostra els resultats d'una anàlisi filogenètica presentada per Andres, Clark & Xu (2014). Aquest estudi va trobar l'agrupació de tapejàrids a la base del clade, amb talassodròmids més estretament relacionats amb els azhdàrquids i els chaoyangoptèrids, i també amb els dsungaripterids.

A continuació, es mostra el resultat d'una altra anàlisi, de Vidovic i Martill (2014). Van trobar que els tapejàrids (incloent els chaoyangopterins) eren els parents més propers dels azhàrquids, seguits dels talassodròmids (representats per Tupuxuara) i després dels dsungariptèrids, convertint el propi Azhdarchoidea en un petit subgrup de dsungaripteroïdes.

Referències 

Azhdarcoideus